Název Vrbový potok má více vodních toků:

 Vrbový potok (přítok Boreckého potoka) – pravostranný přítok Boreckého potoka v okrese Karlovy Vary
 Vrbový potok (přítok Osoblahy) – pravostranný přítok Osoblahy v okrese Bruntál
 Vrbový potok (přítok Ploučnice) – pravostranný přítok Ploučnice v okresech Děčín a Česká Lípa